The Blueprint 2: The Gift and the Curse (стилізовано як The Blueprint²: The Gift & the Curse) — сьомий студійний альбом американського репера Jay-Z. Він був випущений 12 листопада 2002 року на Roc-A-Fella Records і Island Def Jam Music Group. Альбом є продовженням його шостого альбому The Blueprint (2001).

Альбом дебютував на 1 місці у Billboard 200, розійшовшися за перший тиждень у кількості 545 000 одиниць. Альбом отримав 3-кратний платиновий сертифікат RIAA. У 2013 році Jay-Z назвав цей альбом своїм другим найгіршим через надлишок пісень на альбомі.

Продакшном альбому займалися в основному Just Blaze і Каньє Вест – обидва нещодавно зарекомендували себе як два найвідоміших продюсери хіп-хопу завдяки успіху The Blueprint. Також серед продюсерів: The Neptunes, Timbaland, No I.D., Digga, Charlemagne, Big Chuck, Доктор Дре, Jimmy Kendrick, Heavy D і Neff-U. На відміну від The Blueprint, у якому майже не було запрошених, у The Blueprint² є багато запрошених гостей, навіть нежанрові виконавці, зокрема Ленні Кравіц і Шон Пол. Серед інших гостей: Доктор Дре, Каньє Вест, Ракім, Бейонсе, Фейт Еванс, The Notorious B.I.G., Beanie Sigel, Memphis Bleek, Freeway, Фаррелл Вільямс та Scarface.

Список композицій

Чарти

Сертифікації

Примітки 

Альбоми Def Jam Recordings
Музичні альбоми 2002
Альбоми Jay-Z